Генган:
 Генган — город в Бретани, в департаменте Кот-д’Армор, в историческом субрегионе Трегор.
 Генган — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор.
 Генган — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Бретань.

См. также